Legge finanziaria – atto del governo in materia di economia nazionale
Società finanziaria – azienda operante nel credito, spesso come intermediario finanziario
Politica finanziaria – branca della politica economica che riguarda la finanza pubblica

Altri progetti